Герра — багатозначне слово:

Герра () — іспанська прізвище.

Відомі носії 
 Алехандро Герра (. 1985) — венесуельський футболіст
 Альфонсо Герра (. 1940) — іспанський політик-соціаліст
 Венді Герра (. 1970) — кубинська письменниця і поетеса.
 Вікторія Герра (нар 1989) — португальська актриса та фотомодель, лауреатка премії «Софія[pt]» національної кіноакадемії в категорії «Найкраща актриса» (2016).
 Жункейра Герра, Абілов Мануел ді (1850—1923) — португальський поет.
 Діон Герра (. 1971) — венесуельський футболіст.
 Діосвеліс Герра (. 1989) — кубинський футболіст, воротар.
 Мігель Анхель Герра (. 1953) — аргентинський автогонщик.
 Октасіліо Пінєйро Герра (1909—1967) — бразильський футболіст.
 Педро Герра (. 1966) — іспанський бард, композитор, поет-пісняр.
 Рене Герра (. 1946) — французький філолог-славіст і колекціонер.
 Рита Герра (. 1967) — португальська співачка, представниця Португалії на конкурсі пісні «Євробачення-2003».
 Рохеліо Герра (1936—2018) — мексиканський актор театру і кіно.
 Руй Герра (. 1931) — бразильський кінорежисер і актор.
 Сузана Герра (. 1980) — португальська співачка.
 Хав'єр Герра (. 1982) — іспанський футболіст, нападник.
 Хуан Луїс Герра (. 1957) — домініканський співак і композитор.
 Хуан Герра (1927-?) — болівійський футболіст.

Крім того:
  — населений пункт у муніципалітеті Гамбароньйо округу Локарно кантону Тічино в Швейцарії.

Примітки 

Багатозначні терміни
Іспанські прізвища